Якубовичі — дворянський рід.

Топоніми 
 Якубовичі Борові — село в складі Логойського району розташоване в Мінській області Білорусі, підпорядковане Янушковицькій сільській раді.
 Якубовичі Горові — село в складі Логойського району розташоване в Мінській області Білорусі, підпорядковане Янушковицькій сільській раді.